Stati Uniti d'America
 Moorland – città della Contea di Webster (Iowa)
 Moorland – città della Contea di Jefferson (Kentucky)
 Moorland – città della Contea di Muskegon (Michigan)

Inghilterra
 Moorland – carcere maschile della città di Hatfield (South Yorkshire)